Varta steht für:

 Varta AG, deutscher Batteriehersteller
 Marke der Starterbatterien von Clarios Varta Hannover
 das ehemalige Vartawerk in Hannover, siehe Akkumulatorenfabrik (Hannover)
 eine Ortslage von Velké Březno in Tschechien
 lateinische Bezeichnung des Flusses Warthe
 Varta (Fahrzeug), ukrainisches Militärfahrzeug

Siehe auch:
 Warta